Anna, kněžna anhaltsko-bernburská (rozená hraběnka Anna Bentheimsko-Tecklenburská; 4. ledna 1579 – 9. prosince 1624), byla manželka Kristiána I., knížete anhaltsko-bernburského.

Biografie 
Hraběnka Anna Bentheimsko-Tecklenburská se narodila 4. ledna 1579 v Bentheimu Arnoldovi III., hraběti bentheimsko-steinfurtsko-tecklenbursko-limburskému a Magdaléně Neuenahrsko-Alpské.

Dne 2. července 1595 se v Lorbachu provdala za Kristiána I., knížete anhaltsko-bernburského. Měli šestnáct dětí:

 1. Fridrich Kristián (*/† 2. 5. 1596 Amberg)
 2. Amálie Juliana (10. 9. 1597– 11. 8. 1605)
 3. Kristián (11. 8. 1599 Amberg – 21. 9. 1656 Bernburg), kníže anhaltsko-bernburský od roku 1630 až do své smrti
 ⚭ 1625 Eleonora Žofie Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderburská (14. 2. 1603 Sønderborg – 5. 1. 1675 Ballenstedt)
 4. Eleonora Marie (7. 8. 1600 Amberg – 17. 7. 1657 Neustrelitz)
 ⚭ 1626 Jan Albrecht II. Meklenburský (5. 5. 1590 Waren – 23. 4. 1636 Güstrow), vévoda meklenbursko-güstrowský od roku 1610 až do své smrti
 5. Nepojmenovaná dcera (*/† 1601)
 6. Sibyla Alžběta (10. 2.1602 Amberg – 15. 8. 1648 Neustrelitz), svobodná a bezdětná
 7. Anna Magdalena (8. 3. 1603 Amberg – 30. 10. 1611)
 8. Anna Žofie (20. 6. 1604 Amberg – 1. 9. 1640 Bernburg), svobodná a bezdětná
 9. Luisa Amálie (14. 1. 1606 Amberg – 17. 10. 1635 Bernburg), svobodná a bezdětná
 10. Arnošt (19. 5. 1608 Amberg – 3. 12. 1632 Naumburg), zemřel na následky zranění utrpěných v bitvě u Lützenu, svobodný a bezdětný
 11. Amöena Juliana (13. 11. 1609 – 31. 7. 1628), svobodná a bezdětná
 12. Anežka Magdalena (8. 10. 1612 – 17. 7. 1629)
 13. Fridrich (16. 11. 1613 Ensdorf – 30. 6. 1670 Plötzkau), kníže anhaltsko-harzgerodský od roku 1635 až do své smrti
 I. ⚭ 1642 Jana Alžběta Nasavsko-Hadamarská (7. 1. 1619 Dillenburg – 2. 3. 1647 Harzgerode)
 II. ⚭ 1657 Anna Kateřina z Lippe-Detmoldu (31. 7. 1612 Brake – 15. 10. 1659 Harzgerode)
 14. Žofie Markéta (16. 9. 1615 Amberg – 27. 12. 1673 Dessau)
 ⚭ 1651 Jan Kazimír Anhaltsko-Desavský (17. 12. 1596 Dessau – 15. 9. 1660 tamtéž), kníže anhaltsko-desavský od roku 1618 až do své smrti
 15. Dorota Matylda (11. 8. 1617 Amberg – 7. 5. 1656), svobodná a bezdětná
 16. Fridrich Ludvík (17. 8. 1619 Amberg – 29. 1. 1621)

V roce 1603 se její manžel stal knížetem anhaltsko-bernburským, díky čemuž se z ní stala kněžna. Anna zemřela 9. prosince 1624 v Bernburgu. Je pohřbená v kryptě zámeckého kostela sv. Aegidiena.

Odkazy

Reference 

Německé hraběnky
Bentheimové
Princezny sňatkem
Anhaltsko-bernburské kněžny
Narození 4. ledna
Narození v roce 1579
Úmrtí 9. prosince
Úmrtí v roce 1624
Pohřbení v zámeckém kostele sv. Aegidiena (Bernburg)